Fäderneslandet kan syfta på:

 Fäderneslandet – en svensk tidning som utgavs periodvis under åren 1830–1954
 Fäderneslandsförbundet – politiskt parti i Ukraina
 Fäderneslandet (Ata-Zjurt) – politiskt parti i Kirgizistan
 Fäderneslandet – ett politiskt parti i Estland, se Isamaa
 Fäderneslandet (fartyg) – ett fartyg byggt 1783
 Fäderneslandet – valspråk för Gustav III